Жмигруд:

 Жмигруд — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Тшебницкий повят. 
 Жмигруд — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тшебницкий повят, Нижнесилезское воеводство.
 станция - станция в Польше